Terran (raketfamilie) - een serie draagraketten van Relativity Space
Terran 1 - lichte klasse draagraket
Terran R - medium klasse draagraket
Terran Orbital - een ruimtevaartbedrijf uit Boca Raton, Florida. 
Terran (StarCraft) - een volk uit de computergame StarCraft